Kaczka (poln. kaczka ‚Ente‘) steht für:
 IS-5 Kaczka, polnisches Experimentalsegelflugzeug
 Krzysztof Kaczka (* 1977), polnischer Flötist